Tahuamanu kan syfta på:

Bolivia 

 Nicolás Suárez (provins), Pando, 
 Tahuamanufloden, flod